Ottinger est un patronyme porté notamment par :

 Didier Ottinger (né en 1957), conservateur de musée, commissaire d'exposition, critique d'art et auteur français ;
 George Martin Ottinger (1833-1917), artiste américain, peintre, photographe, enseignant des beaux-arts, commandant des pompiers et militaire ;
 Ulrike Ottinger (née en 1942), photographe, peintre et réalisatrice allemande.

Voir aussi 
 Otting
 Ottange
 Oettinger

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain